Arras (Albânia)
Arras (França), cidade francesa
Arras (direito) - no Direito Civil, designa o penhor ou garantia de pagamento por uma das partes envolvidas em uma obrigação

Desambiguação